5 miejscowości w Polsce: 
 Brochocin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica 
 Brochocin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ciepłowody 
 Brochocin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Zagrodno 
 Brochocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo
 Brochocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów